Luschina ist der Name folgender Personen:

 Darja Wladimirowna Luschina (* 1996), russische Rugbyspielerin
 Larissa Anatoljewna Luschina (* 1939), russische Schauspielerin
 Tatjana Wiktorowna Luschina (* 1971), russische Trampolinturnerin